Wheatland (Califòrnia).
 Wheatland (Dakota del Nord).
 Wheatland (Indiana).
 Wheatland (Iowa).
 Wheatland (Missouri).
 Wheatland (Pennsilvània).
 Wheatland (Wyoming).